Народная партия () — политическая партия в Соединённых Штатах Америки, основанная в 1971 году различными активистами и небольшими политическими партиями левого толка, включая Партию мира и свободы (), Народную партию общего блага, Собрание народа страны, Партию прав человека (), Союз свободы (), Новую Американскую партию, Новую партию (Аризона) и Не-Партию (No Party). Цель объединения состояла в том, чтобы представить объединённую антивоенную платформу на предстоящих выборах.

Группа выдвинула Бенджамина Спока на президентских выборах Соединенных Штатов 1972 года с партийной программой, которая включала в себя следующие требования: вывод войск из Вьетнама, бесплатное медицинское обслуживание, легализация марихуаны, ввод минимальной и максимальной зарплат, гарантированный минимум доходов для семей, защита прав ЛГБТ.

Социалистка Маргарет Райт (Margaret Wright) была кандидатом в президенты от Народной партии в 1976 году, с Бенджамином Споком как кандидатом в вице-президенты, после того, как Мэгги Кун (Maggie Kuhn) отказалась от выставления кандидатуры.

После выборов единство в партии ослабло, и она прекратила существование, как и большинство основавших её партий.

Документы партии находятся теперь в университете Миссури, где прежде происходили заседания партии.

Примечания 

Политические партии США
Социалистические партии
Антивоенное движение против войны во Вьетнаме